

Нові Янковиці — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нові Янковиці — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства